Alan Roberts (wetenschapper), Brits wetenschapper
 Alan Roberts (muzikant), Amerikaans muzikant